Блондфонте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жюсе. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70074.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км севернее Безансона, в 36 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Ревийон (), приток реки Аманс.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 248 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 149 лиц трудоспособного возраста (15—64 лет) 110 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 110 активных жителей работали 102 человека (52 мужчины и 50 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 39 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона